Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Niszczycki – polski szlachcic, urzędnik i prawnik
 Zygmunt Niszczycki – polski szlachcic, urzędnik i poseł na Sejm